Ostkusten, ostkust eller Östkusten kan syfta på:

 Sveriges ostkust – södra delen av Sveriges kust mot Östersjön
 Östkusten (tidning) – en tidigare dagstidning
 USA:s östkust – de delar av Nordamerikas kust mot Atlanten som tillhör USA
 Ostkust (FMÖ 83) – en militärövning i Sverige 1983